Amerikai Egyesült Államok
Willisville (Arkansas)
Willisville (Illinois)
Willisville (Indiana)
Willisville (Virginia)
 Kanada
Willisville (Ontario)